Браћа Ахенбах је заједнички назив за немачке сликаре:

 Андреаса Ахенбаха (1815—1910)
 Освалда Ахенбаха (1827—1905)